Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2020 – 27. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 22 sierpnia 2020, a zakończyła następnego dnia w Wiśle. Zaplanowanych zostało pierwotnie osiem konkursów indywidualnych (wcześniej planowano w Wiśle jeden konkurs drużynowy), ale sześć konkursów zostało odwołanych przed rozpoczęciem sezonu wskutek pandemii COVID-19.

Oficjalny kalendarz cyklu potwierdzony został 25 maja 2020 podczas posiedzenia Rady FIS przeprowadzonego online. Po zaplanowaniu kalendarza, doszło do następujących zmian:
 7 lipca Austriacki Związek Narciarski podjął decyzję o rezygnacji imprez sportowych do 4 października.
 24 lipca Niemiecki Związek Narciarski podjął decyzję o odwołaniu finałowego konkursu w Klingenthal.
 30 lipca Międzynarodowa Federacja Narciarska ogłosiła decyzję o odwołaniu zawodów w Szczuczyńsku i Czajkowskim.

31 lipca Międzynarodowa Federacja Narciarska ogłosiła decyzję, że z powodu odwołania większości zawodów w cyklu nie zostanie przyznana nagroda dla triumfatora klasyfikacji generalnej.

27. edycja LGP, składająca się z dwóch konkursów, miała najmniejszą liczbę zawodów indywidualnych w historii (w 1. edycji w 1994 roku zostały przeprowadzone 3 konkursy indywidualne).

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2020 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LGP 2020

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

 
Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich